Кратер Ла Кондамин () — крупный ударный кратер на южном побережье Моря Холода на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь французского астронома, геодезиста и путешественника Шарля Мари де ла Кондамина (1701—1774) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к раннеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Ла Кондамин являются кратер Бугер на западе-юго-западе; кратер Хорребоу на северо-западе; кратер Блисс на востоке; кратер Мопертюи на юге и кратер Бьянкини на юго-западе. На западе от кратера находится Залив Росы; на севере Море Холода; на юго-востоке борозды Мопертюи и, за ними, Море Дождей; на юге – горы Юра. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 37,8 км, глубина 1,51 км.

Кратер Ла Кондамин имеет полигональную форму и значительно разрушен за время своего существования. Вал сглажен, в северной части практически полностью разрушен. В северо-восточной части внешнего вала находятся три понижения местности. Высота западной части вала над дном чаши достигает 1200 м. Дно чаши пересеченное, с обилием невысоких холмов. В западной части чаши располагается извилистая раздваивающаяся борозда. По морфологическим признакам кратер относится к типу TRI (по названию типичного представителя этого класса — кратера Триснеккер).

Сателлитные кратеры 

 Кратер Ла Кондамин и сателлитный кратер Ла Кондамин S включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Ла Кондамин на карте LAC-11.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны